Кубок Европы — одно из главных соревнований континента в ряде видов спорта:

 Кубок Европы по бадминтону (например Кубок Европы 2007 по бадминтону)
 Кубок Европы (или Еврокубок; баскетбол)
 Кубок Европы ФИБА (или Женский еврокубок; баскетбол)
 Кубок Европы (LEN European Cup) — название женской Евролиги по водному полу в 1987—1999 годах.
 Кубок Европы по бейсболу
 Кубок Европы по биатлону
 Кубок Европы ЕГФ (гандбол), с сезона-2020/21 — Лига Европы ЕГФ.
 Кубок Европы по городкам
 Кубок Европы по лёгкой атлетике — см. Чемпионат Европы по лёгкой атлетике на открытых стадионах или Чемпионат Европы по лёгкой атлетике в закрытых помещениях
 Кубок Европы по регби
 Кубок Европы по пляжному футболу
 Кубок Европы по спортивной ходьбе
 Кубок Европы по футболу
 Кубок Центральной Европы по футболу (Central European International Cup)
 Кубок Европы по хоккею с шайбой
 Кубок Европы по чекерсу

См. также